Joan Geelvinck (1737-1802), de zoon van Nicolaes Geelvinck en kleinzoon van Lieve Geelvinck
Joan Geelvinck (1644-1707), de oudste zoon van Cornelis Geelvinck en broer van Albert Geelvinck